Эльдвульф:

 Эльдвульф (король Восточной Англии) (умер в 713) — король Восточной Англии с 664 по 713 год
 Эльдвульф (король Суссекса) — правитель Суссекса в 772—791 годах